Pawłowo (gromada w powiecie chojnickim)
 Pawłowo (gromada w powiecie ostródzkim)
także:
 Pawłowo Żońskie (gromada) (powiat wągrowiecki)